Кузьменко Ілля Юрійович - український хімік-блогер відомий під псевдонімом ICHEM (укр. Я Хімія). 

Поширює короткі відеоролики в науково-соціальному форматі пов‘язані із хімією та її впливом на організм людини.